Сен-Сьерж-ла-Сер (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Ла-Вульт-сюр-Рон. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07221.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 233 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 134 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 102 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 76,1 %, в 1999 году было 78,1 %). Из 102 активных работали 89 человек (51 мужчина и 38 женщин), безработных было 13 (5 мужчин и 8 женщин). Среди 32 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш